Такмичење жена у дисциплини скијашког трчања на 10 км класичним стилом на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржаno je 13. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији, са почетком у 14:00 часова по локалном времену.

Титулу је бранила Шарлота Кала из Шведске.

Систем такмичења 
Скијашице стартују у размацима на 30 секунди а такмиче се појединачно на стази од 10 километара. Најбоље рангиране скијашице стартују последње.

Појединачно се трчи наизменично са оба стила трчања. На Олимпијским играма у Сочију трчи се класичним стилом.

Земље учеснице 
У овој дисциплини учествовало је 76 такмичарки из 39 земаља.

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.